Kim Munszu (1951) dél-koreai politikus, Kjonggi kormányzója
 Kim Munszu (1963) olimpiai bajnok dél-koreai tollaslabdázó